Renzo Rocca – militare italiano (1910-1968);
Renzo Rocca – scrittore italiano del XX secolo;